Иван Тананаев:
 Тананаев, Иван Владимирович (1904—1993) — советский химик, специалист в области органической и аналитической химии. Доктор химических наук, профессор, академик АН СССР и Российской академии наук. Герой Социалистического Труда (1984), лауреат двух Сталинских премий и Государственной премии СССР.
 Тананаев, Иван Гундарович (род. 1958) — российский ученый-радиохимик, специалист в области фундаментальной и прикладной радиохимии и радиоэкологии, член-корреспондент РАН (2008).